Nositelé jména Filip IV.:
 Filip IV. Makedonský († 297 př. n. l.) – makedonský král
 Filip IV. Francouzský (1268–1314) – francouzský král
 Filip IV. Kastilský (1478–1506) – burgundský vévoda
 Filip IV. Flanderský (1478–1506) – flanderský hrabě
 Filip IV. Španělský (1605–1665) – španělský, portugalský, sicilský a neapolský král

Rozcestníky - panovník